Carlos Giménez (wielrenner)
 Carlos Giménez (striptekenaar)